Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Ngetrep (Mojo), een plaats in het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java
 Ngetrep (Jiwan), een plaats in het regentschap Madiun in de provincie Oost-Java